Вудлон Парк има више значења:
 Вудлон Парк (Кентаки)
 Вудлон Парк (Оклахома)